Almofariz - um utensílio que serve para moer pequenas quantidades de produtos, por vezes misturando vários ingredientes
Rodrigo Gral - um futebolista brasileiro que atua como atacante
Ou ainda:
Santo Graal - uma expressão medieval que designa normalmente o cálice usado por Jesus Cristo na Última Ceia, e no qual José de Arimateia colheu o sangue de Jesus durante a crucificação
Rede Graal - uma das maiores redes de auto-postos rodoviários brasileira

Desambiguação